Ната́лья Льво́́вна Ада́скина (р. 21 июня 1940) — советский и российский искусствовед, историк искусства, эксперт живописи, куратор. Специалист по творчеству Кузьмы Петрова-Водкина. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2001).

Биография 
Наталья Адаскина родилась 21 июня 1940 года.

Окончила отделение истории и теории искусства исторического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

В 1979 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата искусствоведения по теме «Из истории художественного образования в СССР: (пропедевтический курс ВХУТЕМАСа, 1920—1926)» в Московском государственном университете.

В Третьяковской галерее работала с 1964 по 1977 год и с 1993 года.

Специалист по творчеству Кузьмы Петрова-Водкина. В 1998 году атрибутировала ранее не известную картину Петрова-Водкина «Отражение» (1921).

Участие в творческих и общественных организациях 
 Член Московского союза художников (МСХ)
 Член Ассоциации искусствоведов (АИС)

Куратор выставок 
 2009 — «Зеркала», Государственная Третьяковская галерея
 2012 — «Анатолий Каплан (1902—1980)», Государственная Третьяковская галерея

Библиография 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Theorie, pedagogie, theatre, design. // Lioubov Popova par Natalia Adaskina et Dimitri Sarabianov. Paris, 1989 p. 190-340, 345—386. 10 а.л.
 Theory, Teaching, theater and design. // Dmitri V. Sarabianov and Natalia L. Adaskina Liubov Popova. New-York, 1990 10 а.л.
 Творчество Любови Поповой 1920-х годов. Театр. Производственное искусство. Документы (публикация). // Л. С. Попова 1889—1924. Каталог. Выставка произведений к столетию со дня рождения Гос. Третьяковская галерея Арс Пабликейшнс лимитед. 1990 (статья и материалы). 1 а.л.
 Ансамбль и образ ансамбля. // Архитектурный ансамбль как форма реализации синтеза. ВНИИТАГ. М., 1990 с.112-137
 [Вступительный текст к каталогу]Retrospektive Vyatscheslav Koleytschuk 1965—1990 Stadtsparkasse Kassel Brand Kasse 1990
 Художественная педагогика Станислава Кирпичева с исторической точки зрения // Архитектура и строительство России 1990 № 12
 Художественный образ дома и мира: интерьерный жанр в отечественном искусстве 70-х годов. // Архитектура и культура. ВНИИТАГ. М., 1991 1 а.л.
 Образно-художественные аспекты городской среды: к проблеме «средового образа». // Городская среда. Дизайн и архитектура. ВНИИТАГ часть 2. М., 1990 с.109-146 2 а.л.
 Об изучении художественной культуры 30-х годов. // Актуальные вопросы советского изобразительного искусства. Стенограмма пленарного заседания комиссии по критике и искусствознанию правления Союза художников СССР 24-25 января 1989 М.. 1990 с.18-20 0,4 а.л.
 Вступительная статья> // Евгений Линдин. (Каталог выставки). М., 1992 0,1 а.л.
 Die Rolle der WCHUTEMAS in der russichen Avant-Garde // Die Grosse Utopie die Russische Avantgarde 1915—1932 Schirn Kunshalle Frankfurt [1992] s.81-93 1а.л.
 The Rolle of WHUTEMAS in the Russian Avant-Garde // «The Grate Utopie» Russian Avant-Garde 1915—1932 Gugenhaim Museum New-York 1992
 < Голландское издание>
 ВХУТЕМАС и его роль в русском авангарде. // Великая утопия русского авангарда 1915—1932 М., 1993
 < Выступление на «круглом столе»> // Проблемы изучения истории светской архитектуры. ВНИИТАГ. М.,1992
 Художественная теория русского авангарда (К проблеме языка искусства) // Вопросы искусствознания 1/93 с.20-30 1 а.л.
 <Второе издание>. Художественная теория русского авангарда // Творчество. 1993 № 1-3
 Запад и Восток в творческом сознании русских авангардистов: мотивы, образы, стиль. //Архитектура мира. Материалы конференции «Запад — Восток: взаимодействие традиций в архитектуре». Выпуск 2. ВНИИТАГ. М., 1993 с.86-90 0,75 а.л.
 < Буклет к выставке> В. Колейчук. М., 1994
 Театральный авангард как лаборатория стиля. // Поиски стиля. Материалы международной конференции, посвящённой 100-летию М. Я. Гинзбурга. Государственный музей истории архитектуры. М., 1994 с.37-50
 The Destines of Avant-garde under Totalitarian Rule: Unofficial Art of the 1910-1940-s in the Costakis Collection. // Russian Avant-Garde 1910—1930. The G. Costakis Collection. Athine 1995 p. 576-590
 Die inoffizielle Kunst der dreissiger Jarre in der Sowjtunion. // Berlin — Москва Берлин- Moskau 1900—1950. Prestel Munhen — New-York 1995 s. 385—390 1/2 а.л.
 Неофициальное искусство ЗО-х годов в СССР. // М., 1996 с.385-390 1/2 а.л.
 «Право человека быть божественным…»: Место и значение религиозных мотивов в творчестве К. Петрова-Водкина. // Библия в культуре и искусстве. Материалы научной конференции «Випперовские чтения — 1995». Выпуск XXVIII. ГМИИ М., 1996 с.251-271 0,6 а.л.
 Художник в центре мира: Петров-Водкин и его отношение к культуре Запада и Востока. // Русское искусство между Западом и Востоком. Материалы конференции. Государственный институт искусствознания. Москва. Сентябрь, 1994. М.,1997 с.296-311
 ГАХН и полиграффак ВХУТЕМАСа // Вопросы искусствознания Х1 (2/97) М.,1997 с.24-34
 Закат авангарда в России // Вопросы искусствознания Х1 (2/97) М. 1997 с. 264—273
 Неоклассика в раннем творчестве Петрова-Водкина. // Судьбы неоклассики в XX веке. Государственный институт искусствознания. М.,1997 с.96-106 1/2 а.л.
 RAKhN, Vkhutemas, and the Graphic Arts // Experiment/Эксперимент A Journal of Russian Culture Vol. 3 Los Anjelos 1997
 Иван Александрович Аксенов: эскиз к портрету. // Искусствознание 2/98 М., 1998 с.525-539
 Первая парижская картина К. С. Петрова-Водкина «Хаос» // Ш научная конференция: ЭКСПЕРТИЗА И АТРИБУЦИЯ произведений изобразительного искусства 25 ноября — 27 ноября 1997, Москва. Материалы конференции. М., 1998 с.102 −105
 Пути авангардного синтеза. // Авангард 1910-х — 1920-х годов. Взаимодействие искусств Государственный институт искусствознания М., 1998 с.6-15
 Кинетика противоречий. // Творчество. 1998. Российско-Германский выпуск с.48-49. [ О творчестве В. Колейчука].
 Liubov Popova and her contemporaries // Amazons of the avant-garde New York 1999, p. 185-190. < 2-ое издание < Deutsche Guggenheim Berlin 1999>
 О двух пониманиях классики в советской художественной культуре. // Искусствознание. 2/99. Москва с.449-458
 Les ide’es de Kandinsky en Russie. // Catalogue / Kandinsky et la Russie. Fondation Pierre Gianadda 2000
 О двух пониманиях классики в советской художественной культуре. // Россия-Германия. Культурные связи, искусство, литература в первой половине двадцатого века. Материалы научной конференции «Випперовские чтения — 1996» Выпуск XXIX Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Москва 2000
 
 
 
 
 Место в истории. Самоопределение русского авангарда 1920-х годов. // ГРМ Русский авангард Проблемы репрезентации и интерпретации Сборник по материалам конференции, посвящённой выставке «Музей в музее. Русский авангард из коллекции Музея художественной культуры в собрании Государственного Русского музея» (Санкт-Петербург, Русский музей, 1998) С-П-б 2001 с. 195—201
 Место К. С. Петрова-Водкина в русском искусстве первых десятилетий XX века. // В. Э. Борисов-Мусатов и «Саратовская школа» Материалы седьмых Боголюбовских чтений, посвящённых 130-летию со дня рождения В. Э. Борисова-Мусатова Саратов. 11-14 апреля 2000 года Саратов — 2001 с.53-64
 Символизм в творчестве авангардистов. О «символистском формализме» // Искусствознание 1/01 Москва с. 352—362
 Vom Kubo-Futurizmus zum Suprematizmus und Konstruktivismus. — Die Ausstellungen 0,10 und 5 x 5 = 25. // mit vollen Kraft. Russische Avantgarde 1910—1934 Hamburg 2001
 Avant-garde in Tretyakov Gallery // State Museum of Contemporary Art. Thesaloniki. Greece. + Издание на греческом языке.
 Попова Любовь Сергеевна. Пуни Иван Альбертович (Справочные статьи). // Иллюстрированный словарь русского искусства Энциклопедия мирового искусства М., 2001 с. 361 и 374
 «Победы» и поражения русского авангарда (на англ. и греч.) // Сборник материалов конференции в Дельфах в 1996 г. "Русский авангард (1910—1930): Невыполненный план. — "«Victories» and «Defeats» of the Russian Avant-Garde. // The Russian Avant-Garde (1910—1930): an unfulled plan.Р. 31- 42. 2002 или 2003.
 Символизм в творчестве художников авангарда. // Символизм в авангарде. РАН Гос Институт Искусствознания Комиссия по изучению искусства авангарда 1910—1920-х годов М., Наука, 2003, с.10-22
 Коллаж прежде и теперь. Каталог выставки // МК РФ, ГМИИ, ГТГ М., 2003, с.3-5.
 Парадоксы советского искусства: «Опыт мирологии» художника Никритина /Искусствознание. 2/03 М., 2003. С.423-446
 Two Understanding of the Classic in Soviet Artistic Culture // Soviet Mass Culture (Guest Editor: Karen Petrone) — Russian Studies in History Fall 2003/ Vol., No.2, p. 32-48. Переиздание статьи № 82.

Примечания

Ссылки 

 Наталья Адаскина на сайте Ассоциации искусствоведов

Выпускники отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ
Искусствоведы СССР
Искусствоведы России
Историки искусства СССР
Историки искусства России
Исследователи русского авангарда
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи
Члены Ассоциации искусствоведов
Члены Московского Союза художников